Pisot ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Pisot (1910–1984), französischer Zahlentheoretiker, siehe auch: Pisot-Zahl

 David Pisot (* 1987), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Pisoth
 Piso